

Codici 
 YPJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aupaluk (Québec), (Canada)

Organizzazioni 
 YPJ  – acronimo di Yekîneyên Parastina Jin (in italiano Unità di Protezione delle Donne), unità militare curda composta da sole donne operante nel nord della Siria dall'inizio della guerra civile siriana